Lago di Santa Maria, lago in provincia di Bolzano
Lago di Santa Maria, lago in provincia di Treviso
Lago di Santa Maria (Lai da Songta Maria),  lago dei Grigioni (Svizzera)
 Lago di Santa Maria, o lago San Damiano, a Castiglione dei Pepoli, in provincia di Bologna